Ténèbres fantômes est une extension du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, également appelée PTDN.

La carte principale est un monstre, Dragon Armé des Ténèbres. Il y a aussi Yubel et ses évolutions : Yubel-Terreur Incarnée et Yubel-Cauchemar Ultime.

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer